Peter ou Pete Price peut faire référence à : 

  (1941-), ancien journaliste et PDG de la National Academy of Television Arts and Sciences
  (1944-), évêque anglais
  (1942-), homme politique anglais
  (1932–2015), footballeur écossais (Ayr United)
  (1949-), footballeur gallois (Peterborough United, Barnsley)
  (1946-), disc-jockey anglais
  (1985-), artiste britannique, illustrateur et historien universitaire